Хендри () — фамилия и топоним.

Известные носители:
 Хендри, Глория (род. 1949) — американская киноактриса.
 Хендри, Джеймс — шотландский футболист.
 
 
 Хендри, Дэвид (род. 1944) — английский экономист.
 Хендри, Иан (1931—1984) — английский актёр.
 Хендри, Колин (род. 1965) — шотландский футболист, тренер.
 Хендри, Ли (род. 1977) — английский футболист.
 Хендри, Маргарет (1924—1990) — науруанская поэтесса.
 Хендри, Пол (род. 1954) — шотландский футболист.
 Хендри, Стивен (род. 1969) — шотландский снукерист.

Топоним 
 Хендри — округ штата Флорида.

См. также